Kim Hyun-ki (kor. 김현기, ur. 9 lutego 1983) – koreański skoczek narciarski, zawodnik klubu High 1. Sześciokrotny olimpijczyk (1998–2018).

Przebieg kariery

Lata 1994–1998 
W sierpniu 1994 zajął 14. miejsce indywidualnie oraz 12. drużynowo na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen. Rok później w tych samych zawodach zajął 4. lokatę indywidualnie. W grudniu 1996 wystąpił w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Kontynentalnego. W lutym 1997 wystartował na mistrzostwach świata juniorów – zajął 61. miejsce indywidualnie oraz 11. w rywalizacji drużynowej. 6 września 1997 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Kontynentalnego, zajmując 51. pozycję we Frenštácie. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 1998 w Sankt Moritz zajął 9. miejsce drużynowo oraz 30. indywidualnie. W lutym 1998 po raz pierwszy w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich. Indywidualnie zajął 59. lokatę na skoczni normalnej oraz 51. na skoczni dużej, zaś w konkursie drużynowym zajął 13. pozycję. 12 sierpnia 1998 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 43. miejsce. Następnego dnia zdobył pierwsze punkty tego cyklu za zajęcie 27. pozycji.

Lata 1999–2001 
W styczniu 1999 czterokrotnie odpadał w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. W lutym 1999 po raz trzeci wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 13. miejsce w konkursie drużynowym oraz 26. indywidualnie. W tym samym miesiącu wystartował również na seniorskich Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999, gdzie zarówno zawody na skoczni normalnej jak i dużej ukończył w siódmej dziesiątce. 28 listopada 1999 zadebiutował w indywidualnym konkursie Pucharu Świata, zajmując 64. miejsce w Kuopio. 25 stycznia 2000 zajął wraz z reprezentacją Korei 9. lokatę w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Hakubie. 5 lutego zdobył pierwsze w karierze punkty tego cyklu, konkurs w Willingen kończąc na 27. pozycji. 26 lutego 2000 zawody Pucharu Kontynentalnego w Schönwaldzie ukończył na 5. pozycji. Latem 2000 wystąpił w sześciu konkursach Letniego Grand Prix, najlepszy wynik (31. miejsce) osiągając 2 września podczas zawodów w Sapporo. W lutym 2001 po raz ostatni wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 29. miejsce indywidualnie. Na Zimowej Uniwersjadzie 2001 zajął 10. i 21. miejsce indywidualnie oraz zdobył srebrny medal drużynowo. Na Mistrzostwach Świata 2001 w Lahti zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej odpadł w kwalifikacjach. 5 sierpnia 2001 zajął wraz z reprezentacją Korei 2. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Kontynentalnego w Oberstdorfie.

Lata 2002–2005 
W lutym 2002 po raz drugi w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich, zajmując 36. i 31. miejsce indywidualnie oraz 8. drużynowo. W styczniu 2003 na zimowej uniwersjadzie zajął 6 i 13. lokatę indywidualnie, a rywalizacji drużynowej zdobył złoty medal. Na Mistrzostwach Świata 2003 w Predazzo zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej odpadł w kwalifikacjach. 28 grudnia 2004 zawody Pucharu Kontynentalnego ukończył na 6. pozycji. Na Zimowej Uniwersjadzie 2005 zajął 4 i 6. miejsce indywidualnie oraz 4. drużynowo. 6 lutego 2005 dzięki zajęciu 28. lokaty w Sapporo po ponad pięcioletniej przerwie po raz drugi w karierze zdobył punkty Pucharu Świata. Wystartował na Mistrzostwach Świata 2005 w Oberstdorfie – zajął 46. i 38. lokatę w konkursach indywidualnych oraz 10. i 13. miejsce w rywalizacji drużynowej.

Lata 2006–2010 
14 stycznia 2006 zajął 30. pozycję na mistrzostwach świata w lotach narciarskich, a 22 stycznia zawody Pucharu Świata w Sapporo ukończył na najwyższej w karierze, 21. pozycji. W lutym 2006 po raz trzeci w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich, zajmując 43. i 39. lokatę indywidualnie oraz 13. drużynowo. Na Zimowej Uniwersjadzie 2007 zajął 27. i 31. miejsce indywidualnie. 12 stycznia 2008 w Sapporo zajął 5. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 3 października 2008 zawody Letniego Grand Prix ukończył na 9. pozycji. W lutym 2009 zdobył trzy medale zimowej uniwersjady – złoto i srebro indywidualnie oraz złoto drużynowo. We wrześniu 2009 dwukrotnie stanął na podium zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Pjongczangu, zajmując 2. i 1. lokatę. 29 grudnia 2009 po raz czwarty i ostatni w karierze zdobył punkty Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce w otwierającym 58. Turniej Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 zajął 40. i 42. miejsce indywidualnie. 

W marcu 2010 podczas treningu na Letalnicy w Planicy oddał skok na odległość 183,5 metra ustanawiając swój rekord życiowy.

Lata 2011–2018 
Na Mistrzostwach Świata 2011 w Oslo indywidualnie na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach, a zawody na skoczni dużej ukończył na, ostatnim, 50. miejscu. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 zajął 42. miejsce indywidualnie na skoczni normalnej oraz 11. drużynowo na skoczni dużej. W lutym 2015 w Falun po raz ostatni wystartował Na mistrzostwach świata – indywidualnie dwukrotnie odpadł w kwalifikacjach a w rywalizacji drużynowej zajął z reprezentacją Korei 11. miejsce. 23 styczniu 2016 zajął 4. lokatę w konkursie FIS Cupu w Pjongczangu. W lutym 2017 na igrzyskach azjatyckich zajął 8. i 9. miejsce indywidualnie oraz zdobył brązowy medal drużynowo. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w lutym 2018 podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu – indywidualnie odpadł w kwalifikacjach a w rywalizacji drużynowej zajął 12. miejsce.

Po sezonie 2017/2018 zakończył karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kima Hyun-ki na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kima Hyun-ki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty Kima Hyun-ki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kima Hyun-ki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kima Hyun-ki na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kima Hyun-ki na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Południowokoreańscy skoczkowie narciarscy
Południowokoreańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009